żubr (żubr europejski) – gatunek ssaka z rodziny wołowatych
 zgrupowanie Żubr – oddział AK
 Żubr – marka piwa
 Żubr A80 – marka samochodu
 AMZ Żubr – polski pojazd minoodporny
 Białoruski Ruch Oporu „Żubr” – opozycja białoruska
 LWS.4A Żubr – samolot
 Klub sportowy Żubr – nazwa licznych klubów sportowych
 Żubr – pchacz
  – duży wodolot desantowy produkcji rosyjskiej
 ORP Żubr – polski trałowiec

Zobacz też 
 żubrówka – marka wódki
 żubrówka – inna nazwa turówki wonnej

Przypisy